Oru se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Oru, comună (vald) în Județul Lääne, Estonia

Localități
 Oru, sat în comuna Oru